Cameron Norrie besegrade Nikoloz Basilasjvili i finalen med 3–6, 6–4, 6–1 och vann titeln i herrsingeln vid BNP Paribas Open 2021. Det var hans första ATP Masters 1000-titel och han blev samtidigt den första brittiska spelaren att vinna titeln. Basilasjvili blev den första georgiska spelaren att nå en Masters 1000-final sedan Alex Metreveli 1968 och den första spelaren att representera Georgien som en självständig nation.

Dominic Thiem var regerande mästare i herrsingeln från när turneringen senast hölls 2019, men han fick avsluta sin säsong i förväg på grund av en handledsskada orsakad vid Mallorca Championships.

Utan några tidigare mästare i årets tävling var det garanterat att det skulle bli en ny BNP Paribas Open-mästare. För första gången på ATP-touren var samtliga fyra semifinalister i en Masters 1000-turnering rankade utanför topp 25 på ATP-rankingen. Efter att Grigor Dimitrov blivit utslagen i semifinalen blev det även klart att en ny spelare skulle vinna sin första Masters 1000-titel.

Seedning
Alla seedade spelare började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Section 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Kval 9

Kval 10

Kval 11

Kval 12

Referenser

Noter

ATP-touren 2021
BNP Paribas Open